Osoby o tym nazwisku:
 Geoff Dyer – brytyjski pisarz i nauczyciel
 Kenny Dyer – angielski i montserracki piłkarz i trener piłkarski
 Natalia Dyer –  amerykańska aktorka

Miejscowości w USA:
 Dyer – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Crawford
 Dyer – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Lake
 Dyer – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Gibson
 Dyer – miasto w stanie Nevada, w htabstwie Esmeralda

Gminy w USA:
 Dyer (ang. Dyer Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Crawford
 Dyer (ang. Dyer Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Saline
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Dyer (ang. Dyer County) – w stanie Tennessee